Direct Beat est la division electro du label de Détroit 430 West.

Discographie partielle
DB4W-001 - Rich Lee - Rock So Hard (12")
DB4W-002 - Aux 88 - Technology (12")
DB4W-015 - Electric Soul - X² (12")
DB4W-016 - Aux 88 - Electrotechno (12")

Liens externes
Discogs

Techno de Détroit
Label de musique électronique ayant son siège aux États-Unis
Label de musique électronique indépendant
Label d'electro